Ifdregea capensis är en flockblommig växtart som beskrevs av Ernst Gottlieb von Steudel. Ifdregea capensis ingår i släktet Ifdregea och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
capensis